Daigo Kobayashi (Prefectura de Shizuoka, 1983), futbolista japonès 
 George Kobayashi (São Paulo, Brasil, 1947), futbolista japonès 
 Hiromi Kobayashi (1963, Iwaki, Fukushima), golfista professional japonesa 
 Issa Kobayashi (1763 – 1827), poeta japonès 
 Kamui Kobayashi (Hyogo, Japó, 1986), pilot de curses automobilístiques 
 Makoto Kobayashi (Nagoya, 1944), físic i professor japonès que fou guardonat amb el Premi Nobel de Física
 Tadao Kobayashi (Prefectura de Kanagawa, 1930), futbolista japonès 
 Takao Kobayashi, astrònom afeccionat japonès 
 Takeru Kobayashi (Nagano, 1978), menjador competitiu japonès 
 Yu Kobayashi (Aomori, 1987), futbolista japonès